Potočari mogu biti:

Potočari, selo u općini Brčkom
Donji Potočari, selo u općini Srebrenici
Gornji Potočari, selo u općini Srebrenici
Potočari, zaseok u općini Živinicama, jugoistočno od Gornjih Živinica